

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 4 podstawowe
 Marynka – wieś w woj. lubelskim, w pow. łęczyńskim, w gminie Cyców
 Marynka – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Ostrówek
 Marynka – osada leśna w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Michałowo
 Marynka – przysiółek wsi Stawiany w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Kije
 Marynka – osada w woj. wielkopolskim, w pow. pilskim, w gminie Wyrzysk

Miejscowości na Ukrainie 
 Marynka – wieś w rejonie żydaczowskim

Inne 
 Marynka – potoczna nazwa Liceum Ogólnokształcącego św. Marii Magdaleny w Poznaniu
 Marynka – zwyczajowa nazwa ryb z rodzaju Schizothorax.
 Marynka – odmiana chmielu goryczkowego

Zobacz też 
 Marynki